Название Junk (, жаргонное значение также наркотик) может относиться к следующим понятиям:

В музыке 
 «Junk» (песня Пола Маккартни) — песня, написанная Полом Маккартни и впервые опубликованная на его сольном альбоме McCartney (1970 год)
 Junk (сингл) — песня, сингл и мини-альбом российской группы Jane Air
  — британская поп-рок группа
 Junk (альбом M83) — альбом группы M83''

Прочее 
 Джонка () — тип парусного судна в Восточной Азии